Creatura – essere creato, a seguito di un atto di creazione

 Creatura (Creature) – miniserie televisiva del 1998 diretta da Stuart Gillard
 Creatura – album degli After Crying del 2011

Pagine correlate 
Creature